Молотов може да се отнася за:
 Вячеслав Молотов, съветски политик
 Молотов, старо име на град Перм
 Коктейл Молотов
 Молотов, мексиканска рап-рок група